Sredozemske igre 1975, uradno VII. Sredozemske igre so se odvijale med 23. avgustom in 6. septembrom v Alžiru, Alžirija. Na igrah je nastopilo 2444 športnikov iz 15. držav, ki so se pomerili v 160 disciplinah v 19. športih.

Medalje

Zunanje povezave
 Olimpijski svet Srbije - rezultati Sredozemskih iger 1975 
Mednarodni komite 
Rezultati 

1975 v športu
Sredozemske igre 1975
Športne prireditve v Alžiriji